Eckensberger ist der Familienname folgender Personen

 Hans Eckensberger (1897–1966) Verleger mehrerer braunschweigischer Zeitungen
 Helga Eckensberger (1916–1973), 2. Ehefrau von Hans Eckensberger, Herausgeberin und Geschäftsführerin der Braunschweiger Zeitung, s. Hans Eckensberger#Zweite Ehe
 Hugo Eckensberger (1865–1942) Verleger mehrerer braunschweigischer Zeitungen, Vater von Hans Eckensberger
 Margarete Eckensberger (1899–1951) Schauspielerin am Braunschweiger Landestheater, 1. Ehefrau von Hans Eckensberger